Fontanelle (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Fontanelle (Vèneto), localitat d'Itàlia